Aquarius (аквариус) может означать:

Космос 
 Aquarius — латинское название зодиакального созвездия Водолей и соответствующего знака Зодиака.
 Aquarius (1970) — лунный модуль экспедиции «Аполлон-13».
 Aquarius (2011) — спутник для составления первой в мире карты распределения солей в мировом океане.

Компьютерное 
 «Аквариус» (с 1989) — российская компания-производитель компьютеров.
 «Aquarius» — игра для компьютера ZX Spectrum.

Музыка 
 Aquarius — псевдоним музыканта Руперта Паркса, более известного как Photek.
 «Aquarius» — сингл австрийского музыканта Клауса Вальдека
 «Aquarius» (1998) — сингл шотландского электронного дуэта «Boards of Canada».
 «Aquarius 1999» — сингл российского певца Игоря Николаева из альбома «Фантастика» (1989).
 «Aquarius» (2000) — 2-й студийный альбом датской поп-группы «Aqua».
 «Aquarius» — песня из мюзикла «Волосы» (1967).
 «Aquarius» (2004) - песня из альбома «The Silent Force» нидерландской симфоник-рок-группы Within Temptation.

См. также 
 Aqua
 Аквариды
 Аквариум (значения)
 Водолей